Kara Dagh, nom otomà de Montenegro
 Karadagh, regió del nord-oest de l'Iran